Nail – nome proprio di persona maschile
Nail – personaggio della serie anime Dragon Ball
Nail – album di Foetus del 1985
Jimmy Nail – cantante, compositore e attore britannico

Pagine correlate
Rusty Nail